Die Forest Hills Tennis Classic 2008 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Forest Hills. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 19. bis 23. August 2008 statt.

Lucie Šafářová gewann gegen Peng Shuai mit 6:4 und 6:2.

Ergebnisse

Setzliste

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Queens